Nineveh kan syfta på:

 Nineveh, New York – en stad i delstaten New York
 Nineveh – en forntida stad i det gamla assyriska imperiet på floden Tigris östra strand, se Nineve
 Nineveh – en provins i norra Irak, se Ninawa